Rade Šerbedžija (), cunoscut și ca Rade Sherbedgia, este un actor, regizor și muzician croat. Acesta este cunoscut pentru roilurile sale din filmele  Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1, X-Men: First Class, The Saint, In the Land of Blood and Honey, Mission: Impossible 2 sau Snatch. Din punct de vedere etnic, acesta este sârb.

Note

Nașteri în 1946